Buschendorf steht für:

 Buschendorf, deutscher Name von Božejov (Žár), Ortsteil der Gemeinde Žár, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien

Buschendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Buschendorf (1928–1983), deutscher Rechtswissenschaftler